Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not () — дебютный студийный альбом британской инди-рок группы Arctic Monkeys, выпущенный 23 января 2006 года на лейбле Domino Recording Company.

В первую неделю после релиза он разошёлся тиражом более 360 000 копий, став самым быстро продающимся дебютным альбомом за всю историю британской музыки. Альбом стал четырежды платиновым в Великобритании и получил Mercury Prize 2006 года.

Награды 
 5-е место в списке величайших британских альбомов — NME, Январь 2006
 Mercury Prize Альбом года, Сентябрь 2006
 Лучший альбом — Q Awards, Октябрь 2006
 Альбом года — NME, Декабрь 2006
 Альбом года — Crossbeat Magazine (Япония), Декабрь 2006
 Альбом года — TIME Magazine, Декабрь 2006 
 Альбом года — Hot Press (Ирландия), Декабрь 2006
 Лучший иностранный альбом — Meteor Music Awards (Ирландия), Февраль 2007
 Лучший британский альбом- 2007 BRIT Awards, Февраль 2007
 Лучшая британская группа — 2007 BRIT Awards, Февраль 2007
 Альбом года — Rolling Stone Türkiye

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания 
  В ноябре 2007 года он потерял этот статус: дебютная пластинка Леоны Льюис Spirit побила этот рекорд.
Источники

Альбомы по алфавиту
Альбомы 2006 года
Дебютные альбомы 2006 года
Альбомы Великобритании
Альбомы на английском языке
Альбомы Arctic Monkeys
Альбомы инди-рока
Альбомы гаражного рока
Альбомы панк-рока
Альбомы Domino Records
Альбомы — лауреаты премии Mercury Prize